

Patronyme
 Famille Tolofua, famille de rugbymen français originaire de Wallis-et-Funtuna
 Abraham Tolofua, (1972- ), est l'oncle de Christopher et de Selevasio.
 Christopher Tolofua, (1993- ), est le neveu de Abraham.
 Selevasio Tolofua, (1997- ), est le frère de Christopher.
 Julia Tolofua (1997-), judoka française, est la cousine de Christopher et Selevasio et la nièce d'Abraham.

Homonymie
Homonymie de patronyme